Инцидент Джимми Картера с водяным кроликом (названный прессой «нападением кролика-убийцы») произошёл в ходе прогулки президента США Джимми Картера на лодке во время рыбалки 20 апреля 1979 года.

Находясь в своём родном городе Плейнс (штат Джорджия), Картер в одиночку отправился ловить рыбу на лодке. Согласно его рассказу, водяного кролика загнали в воду гончие, он «выпрыгивал из воды и плыл за лодкой. Когда он подплыл совсем близко, я обрызгал его водой при помощи весла».

Несмотря на то, что инцидент был заснят фотографом Белого дома, когда Картер вернулся в офис, сотрудники штаба президента не поверили рассказу; они настаивали, что кролики не умеют плавать и никогда не нападают на людей.

Пресс-секретарь Белого дома Джоди Пауэлл упомянул об инциденте 28 августа 1979 года в беседе с корреспондентом Associated Press Бруксом Джексоном, на следующий день репортёр передал рассказ в новостные агентства. История под названием «Президент атакован кроликом» попала в передовицу газеты «Вашингтон Пост», хотя отказ Белого дома предоставить фотографии вынудил газету поместить карикатурную пародию в виде изменённого постера фильма «Челюсти» с надписью «Paws» () вместо «Jaws» (). Белый дом отказывался предоставить прессе фотографии инцидента, пока под влиянием администрации президента Рейгана не произошло возрождение интереса к инциденту.

«При более тщательном рассмотрении животное не выглядит, как кролик, как один из ваших жеманных кроликов типа пасхального зайца, но как один из больших косолапых кроликов, которых называли водяными кроликами во времена моего детства».

«Животное явно было в беде или возможно в ярости. Президент признал, что не имел опыта обращения с бешеными кроликами. Он не мог определиться с душевным состоянием кролика. Было ясно, однако, что это было большое глупое животное, издававшее странное носовое шипение и скрежетавшее зубами, пытавшееся забраться в лодку».

Инцидент послужил политическим и идеологическим противникам Картера, пытавшимся представить его правление как беспомощное и слабое. Певец Том Пакстон отозвался пародией на инцидент в своей песне «I Don’t Want a Bunny Wunny» появившийся в альбоме «The Paxton Report» 1980 года.

Спустя годы 
Спустя 31 год после инцидента, в интервью корреспонденту CNN Говарду Курцу Картер сказал, что кролик бежал по берегу и его преследовали гончие, поэтому он прыгнул в воду и поплыл к лодке. «Когда он почти добрался до места, я немного плеснул на него веслом», после чего животное повернулось в противоположном направлении и выползло из пруда. Также Картер сказал, что не знает, что именно сказал Пауэлл Джексону, но в любом случае это было сказано в баре после того, как было выпито изрядное количество алкоголя. К моменту этого интервью Пауэлл уже скончался, но при жизни он написал и опубликовал книгу «Другая сторона истории», в которой утверждал, что этот разговор происходил не в баре и не в процессе потребления алкоголя, а за чашкой чая.

Примечания 

Знаменитые млекопитающие
Джимми Картер
Животные в политике